Littlemoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Littlemoor – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset